Гонка за очками з велоспорту серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшла 18 серпня. Взяли участь 22 спортсменки з різних країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати на офіційному сайті Ігор